Theresa May, Lady May – politica britannica
 Lady May – rapper statunitense
 Lady May – cantante namibiana